Florian Mayer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Roger Federer.

In finale Federer ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Kei Nishikori (secondo turno, ritirato)
  Alexander Zverev (finale)

 Gaël Monfils (primo turno)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Qualificati 

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 Vasek Pospisil (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)

Lucky loser 
  Yūichi Sugita (primo turno)

Wildcard 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno)

 Andrej Rublëv (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2017